Vladimír Puš (* 3. ledna 1958) je český specialista na matematiku se zaměřením na statistiku. Působil jako přednášející na fakultě životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Momentálně působí jako učitel matematiky na Základní škole Mikoláše Alše v pražském Suchdole.

Je také autorem několika knih o statistice či pravděpodobnosti vydávanými právě Českou zemědělskou univerzitou.

Reference 

Čeští matematici
Čeští statistici
Vyučující na České zemědělské univerzitě v Praze
Narození v roce 1958
Narození 3. ledna
Muži
Žijící lidé
Narození v Jilemnici
Absolventi Univerzity Karlovy